Чьяпа-де-Корсо:

 Чьяпа-де-Корсо — город в Мексике, штат Чьяпас, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Чьяпа-де-Корсо — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.